Hradište (okres Partizánske), een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín, in het district Partizánske
 Hradište (okres Poltár), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Poltár

Zie ook
 Hradiště